Алексушин — русская фамилия.

Известные носители 
 Алексушин, Владимир Борисович (1969—2015) — советский и российский хоккеист.
 Алексушин, Глеб Владимирович (род. 1969) — российский историк, журналист и краевед.
 Алексушин, Николай Семёнович (1926—2002) — советский хоккеист.